Petrés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Petrés (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Petrés (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar